Facultat de Nàutica de Barcelona, centre educatiu de nàutica ubicat a Barcelona i depenent de la Universitat Politècnica de Catalunya
 Front Nou de Bèlgica, partit polític històric de Bèlgica
 Front Nacional Bolxevic, partit polític històric de Rússia
 FNB Stadium (de l'acrònim en anglès de First National Bank), estadi poliesportiu de la ciutat de Johannesburg (Sud-àfrica)
 Felicitat Nacional Bruta, índex que mesura el grau de felicitat dels habitants d'un país
 Food not Bombs, xarxa internacional d'entitats de tendència vegana que reparteixen aliments gratuïtament